Krainy historyczne:
 łacińska nazwa Inflant
 Liwonia – jedna z krain historycznych Łotwy
Miejscowości w USA:
 Livonia – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Livonia – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Pointe Coupee
 Livonia – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Livonia – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Livonia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Livonia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
Gminy w USA:
 Livonia (ang. Livonia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Livonia (ang. Livonia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston